Calyptosepalum är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Calyptosepalum ingår i familjen Amphorogynaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sandelträdsordningen
Calyptosepalum